Is in België hetzelfde als wat men in Nederland een netnummer noemt
In Nederland het nummer van een groep tram- of bushaltes waarbinnen hetzelfde tarief geldt, zie zone (openbaar vervoer)